Bulgarian Energy Holding, companyia estatal de l'energia de Bulgària
 Mecanisme de Brout-Englert-Higgs, model de teoria de gauge de la física de partícules
 Beh també és el nom de la segona lletra de molts abjads (alfabets) semítics
 BeH2 també és la fórmula empírica de l'hidrur de beril·li, compost químic format de beril·li (Be) i hidrogen (H)
 Beh també és l'abreviatura de la behoïta, mineral de la classe dels òxids